Torcy är namnet på ett flertal franska kommuner:

 Torcy, Ardennes, tidigare kommun i departementet Ardennes, idag en del av kommunen Sedan
 Torcy, Pas-de-Calais i departementet Pas-de-Calais
 Torcy, Saône-et-Loire i departementet Saône-et-Loire
 Torcy, Seine-et-Marne i departementet Seine-et-Marne
 Torcy-en-Valois i departementet Aisne
 Torcy-et-Pouligny i departementet Côte-d'Or
 Torcy-le-Grand, Aube i departementet Aube
 Torcy-le-Grand, Seine-Maritime i departementet Seine-Maritime
 Torcy-le-Petit, Aube i departementet Aube
 Torcy-le-Petit, Seine-Maritime i departementet Seine-Maritime
 Fontenay-Torcy, i Oise